La Superliga russa di pallavolo maschile 2014-2015 si è svolta dal 4 ottobre 2014 al 28 aprile 2015: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club russe; la vittoria finale è andata per la settima volta, la seconda consecutiva, al Volejbol'nyj klub Zenit-Kazan'.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular season:
Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale; i quarti di finale si sono giocati al meglio delle tre gare, mentre le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale si sono giocate al meglio delle cinque gare.
Le formazioni eliminate ai quarti di finale dei play-off scudetto hanno acceduto ai play-off 5º posto, strutturati in semifinali al meglio delle cinque gare e finale al meglio delle tre gare.
Le ultime sei classificate hanno acceduto ai play-out, strutturati in due round-robin ospitati dalla nona e dalla decima classificata: l'ultima classificata è stata retrocessa direttamente in Visšaja liga A.
La terzultima e penultima classificate ai play-out hanno acceduto ad un torneo di qualificazione alla Superliga, strutturato in un doppio round-robin nel quale si scontrano contro la seconda e la terza classificata della Visšaja liga A: le prime due classificate ottengono il diritto di partecipare alla prossima Superliga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale 5º posto

Play-out

Risultati

Classifica

Torneo di qualificazione alla Superliga

Risultati

Classifica

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni

 2014-2015
Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015